Баграт IV (, 1565 — после 1590) — царь Имеретии (1589—1590), сын царевича Теймураза и правнук имеретинского царя Александра II.

Биография 
В 1589 году Баграт был посажен на имеретинский царский трон гурийским князем Георгием II Гуриели, который занял Кутаиси и отстранил от престола прежнего царя Ростома. В следующем году Баграт был отстранен от власти картлийским царем Симоном Великим.

Литература 

 Вахтанг Гурули, Мераб Вачнадзе, Михаил Александрович Бахтадзе. «История Грузии (с древнейших времен до наших дней)».

Багратионы Имеретинского царства
Цари Имеретии